Herrernes singleturnering i badminton under sommer-OL 2020 fandt sted 24. juli – 2. august 2021.

Medaljefordeling

Format 
Turneringen begyndte med indledende kampe: Udøverne blev delt op i 14 grupper og spillede mod de andre udøvere i sine egne grupper. I hver gruppe var der én seedet og to useedede spiller. Efter de indledende kampe gik gruppevinderen videre til ottendedelsfinalerne. Vinderne af gruppe A og gruppe P, hvor de to topseedede spillere var placeret trådte først ind i kvartfinalerne.

Seedet 
I alt var 14 spillere blevet seedet til turneringen. Disse var placeret i hver deres gruppe til de indledende kampe. 

  Kento Momota 
  Chou Tien-chen 
  Anders Antonsen 
  Viktor Axelsen 
  Anthony Sinisuka Ginting 
  Chen Long 
  Jonatan Christie 

<li>  Ng Ka Long Angus 
<li>  Lee Zii Jia 
<li>  Wang Tzu Wei 
<li>  Shi Yu Qi 
<li>  Kanta Tsuneyama 
<li>  Sai Praneeth Bhamidipati 
<li>  Kantaphon Wangcharoen

Resultater

Gruppespil

Gruppe A

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

Gruppe M

Gruppe N

Gruppe P

Finaler

Referencer 

Herresingle